The Very Best of Asia: Heat of the Moment (1982—1990) — сьома збірка англійської групи Asia, яка була випущена 6 червня 2000 року.

Композиції 
 Heat of the Moment - 3:51
 Only Time Will Tell - 4:45
 Sole Survivor - 3:40
 Time Again - 4:45
 Wildest Dreams - 5:11
 Here Comes the Feeling - 3:32
 Don't Cry - 3:31
 Daylight - 3:32
 The Smile Has Left Your Eyes - 3:15
 Lyin' to Yourself - 4:13
 The Heat Goes On - 4:55
 Never in a Million Years - 3:46
 Open Your Eyes - 6:24
 Go - 4:06
 Voice of America - 4:26
 Too Late - 4:11
 Days Like These - 4:06
 Ride Easy - 4:35

Джерела 
 The Very Best of Asia: Heat of the Moment (1982—1990)  allmusic
 The Very Best of Asia: Heat of the Moment (1982—1990) last.fm

Альбоми Asia